Китаева — фамилия; женская форма фамилии .

 Топонимы 

 Россия 
 Китаева — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Китаева — деревня в Знаменском районе Орловской области.

 Персоналии 
 Китаева, Елена Николаевна (род. 1960) — российская художница, дизайнер, главный дизайнер телеканала «Культура».
 
 Китаева, Наталья Владимировна (род. 1961) — советский и российский художник-график.